Renée de Rieux, comtesse de Laval ;
 Renée de Rieux, maîtresse de Henri III, née en 1550.